DJ Project — румынская танцевальная музыкальная группа, участниками которой на постоянной основе являются DJ Maxx (наст. имя Овидиу Флоря, ) и DJ Джино Манцотти (; наст. имя Джузеппе Хандке, ). Группа была основана в 2000 году в Тимишоаре, Румыния. Первый альбом был выпущен в 2001 году под названием «Experience».

Традиционно в состав группы входит ещё один — третий участник, которым является одна из популярных румынских певиц, с которой записывается несколько совместных песен. На протяжении многих лет, третий участник менялся несколько раз.

На церемонии MTV Europe Music Awards 2006 DJ Project победили в номинации «».

Дискография

Альбомы

Синглы

Премии и номинации

Галерея

Примечания

Ссылки 
 dj-project.ro — официальный сайт (архивная копия)

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2000 году
Музыкальные коллективы Румынии
Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Диджеи
Группы танцевальной музыки Румынии
Коллективы и музыканты в стиле транс
Музыкальные коллективы в жанре евродэнс